Fragoso est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Fragoso (1920-2006), évêque brésilien ;
 Augusto Fragoso (1869-1945), militaire brésilien ;
 Javier Fragoso (1942-2014), footballeur mexicain ;
 Thiago Fragoso (1981-), acteur brésilien.

Homonymie de patronyme